Die Feldsaison 2009/10 begann am 12. September 2009. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde in Mannheim ausgerichtet.

Hauptrunde 
Legende:

Relegationsspiele 

In der folgenden Saison wurde die Liga von 10 auf 12 Teams aufgestockt. Einer der beiden zusätzlichen Plätze ergab sich dadurch, dass nach Abschluss der Hauptrunde 2009/2010 nur der Letzte abstieg und wie bisher die beiden Gruppenersten der 2. Liga aufstiegen. Der verbleibende Platz wurde zwischen dem Vorletzten der 1. Bundesliga und den beiden Zweiten der 2. Bundesliga ausgespielt.

Samstag, 12. Juni 2010 (2. Gruppe Süd – 2. Gruppe Nord)
 Mannheimer HC – Eintracht Braunschweig 2:1 (1:0)

Sonntag, 13. Juni 2010 (Vorletzter 1. Liga – Verlierer Spiel 1)
 TuS Lichterfelde – Eintracht Braunschweig 2:1 n. V. (1:1, 1:0)

Endrunde der vier Erstplatzierten in Mannheim

Einzelnachweise 

2009
Hockey 2010
Hockey 2009